Акопян Дорвард Гургенович — (, Ереван, АрмССР) — российский ученый-физик и художник армянского происхождения. Кандидат технических наук, изобретатель, автор более 100 изобретений, автор книги по сверхпроводимости «Управление и защита сверхпроводящих магнитных систем». Член Союза художников Санкт-Петербурга, член Международной Федерации художников при ЮНЕСКО (IFA).

Биография 
Родился в Ереване 18 июня 1943 года.

Отец — Гурген Мкртычевич Акопян, учёный-геолог, Заслуженный геолог АрмССР, родом из Нагорного Карабаха.

Мать — Соня Абгаровна Мелик-Мнацаканян, врач-терапевт, тоже уроженка Нагорного Карабаха, происходит из древнего княжеского рода, начало которого относится к VI веку.

Брат — Ашот Акопян, бизнесмен.

Сёстры — Анаит Акопян (программист), Гоар Баласанян (историк).

Детство и юность Дорварда прошли в Ереване.

В 1966-м году окончил Ереванский политехнический институт по специальности инженер-электрик. По распределению ВУЗа в 1967-м году был направлен в город Сосновый Бор Ленинградской области для работы на Ленинградской атомной электростанции. Также какое-то время работал на АС в г. Шевченко (Казахстан).

В 1974 году его пригласили на работу в Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова, где он проработал почти 40 лет. В НИИ занимался вопросами сверхпроводимости.

В 1981-м году защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградском электротехническом институте им. В. И. Ульянова (Ленина).

Имеет более 100 зарегистрированных научных изобретений-патентов.

Автор многочисленных статей, докладов, написал книгу по сверхпроводимости «Управление изащита сверхпроводящих магнитных систем», которая с успехом была реализована.

Творчество 
Дорвард Акопян с детства занимался живописью. В 1998 году окончил вечерние рисовальные классы при Академии художеств (в Санкт-Петербурге), проучившись там 6 лет. В том же году состоялась его первая выставка, положившая начало большому творческому пути.

Дорвард Акопян участник более 100 выставок, в том числе в ЦВЗ «Манеж» (СПб), в Выставочном центре Санкт-Петербургского союза художников, в галереях «Форум», «Национальный центр», в Доме ученых на Дворцовой набережной, в Доме национальных культур, в музее Анны Ахматовой и во многих других. Также участник международных выставок.

С 2000 года — член Международной Федерации художников при ЮНЕСКО (IFA).

С 2006 года — член Союза художников России.

Картины Дорварда Акопяна находятся в частных собраниях России, Армении, США, Германии, Японии, Италии, Голландии, Аргентины, Мексики, Израиля и Франции.

В 2015 году петербургский кинорежиссёр Дмитрий Фетисов снял документальный фильм о жизни и тврчестве Дорварда Акопяна «Осенняя элегия».

Семья 
Женат, имеет двоих детей.

Жена — Сатеник Багдасарян (педагог, математик).

Сыновья — Левон Акопян (радиоинженер), Арутюн Акопян (художник, писатель).

Награды и почести 
«Лучший изобретатель НИИЭФА в 1989 году» («Лучший изобретатель НИИЭФА 1989 года»)

«Ветеран производства ядерной энергии и медаль», 2000, России Минатом (Знак «Ветеран
атомной энергетики и промышленности» (2000, Министерство РФ по атомной энергии)

Примечания

Ссылки 
Персональный сайт Дорварда Акопяна

http://art-dorvard.narod.ru/

Энциклопедия фонда «Хайазг»

http://ru.hayazg.info/%D0%90%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0

Вестник Армян Петербуруга

http://spbarm.ru/akopian-dorvard-zhivopis.html

Статья петербургского искусствоведа Александры Лебедевой о творчестве Дорварда Акопяна. Петербургские искусствоведческие тетради № 20 Спб, 2011

http://art-dorvard.narod.ru/lebedeva/moimir.htm

Газета армян России «Еркрамас»

http://yerkramas.org/article/59709/vystavka-kartin-dorvarda-akopyana-otkryvaetsya-v-sanktpeterburge

Газета армян России «Еркрамас»

http://yerkramas.org/article/5170/dorvard-akopyan-moi-kartiny-luchshe-vyrazhayut-moi-mysli-chem-moi-slova

Российская национальная библиотека

http://nlr.ru/cms_nlr/vid_news_str.php?id=1504

Музеи России

http://www.museum.ru/N50012

Фильм о жизни и творчестве петербургского художника Дорварда Акопяна «Осенняя элегия», режиссёр — Дмитрий Фетисов.

http://art-dorvard.narod.ru/film/film.htm

Открытый фестиваль короткометражных документальных фильмов. «Осенняя элегия». Режиссёр: Дмитрий Фетисов

http://doc.miloserdie.ru/archives/897

Информационное агентство «Арменпресс»

https://armenpress.am/arm/news/686900

Аравот — Новости Армении

https://www.aravot.am/2013/06/15/255241/

ARTINDEX

https://web.archive.org/web/20160918223831/http://art-index.org/objects/authors/show/?OID=wkrykn4xcl29c3t5&PAGE=1

Art Pal

San Francisco

https://www.artpal.com/trifonovahelen

Персоналии по алфавиту
Физики России